Macskajáték (1963) Örkény István kisregénye
 Macskajáték (1969) Örkény István színműve
 Macskajáték (1972) Makk Károly filmje